Чарторы́йская — женская форма фамилии .
 Известные носители  
 Чарторыйская, Анна (род. 1984) — польская актриса.
 Чарторыйская, Изабелла (1746—1835) — польская графиня.
 Чарторыйская, Мария Анна (1768—1854) — польская патриотка, писательница и филантроп.
 Чарторыйская де Бурбон, Тамара Лаура (род. 1978) — польско-испанская аристократка, спортсменка, модель, телеведущая.
 Чарторыйская, Эльжбета Елена Анна (более известна как Изабелла Любомирская; 1733/1736—1816) — польская аристократка, меценат и коллекционер произведений искусства эпохи рококо.